Ора́ньестад:

 Ораньестад — административный центр и крупнейший город Арубы, расположенный на южном побережье около западной оконечности острова.
 Ораньестад — единственный город и административный центр острова Синт-Эстатиус.